Die Football League First Division 1991/92 war die 93. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Danach wurde sie von der Premier League abgelöst und existierte als zweithöchste Liga weiter. Sie begann am 17. August 1991 und endete am 2. Mai 1992.

Letzter englischer Meister der Football League wurde Leeds United, der damit nach 1969 und 1974 den dritten Ligatitel gewann. Dahinter platzierten sich Manchester United mit nur vier Punkten Abstand sowie der überraschend starke Aufsteiger Sheffield Wednesday und Vorjahresmeister FC Arsenal. Von den Aufsteigern, wozu neben Sheffield noch Oldham Athletic, West Ham United und Notts County gezählt hatten, stiegen die beiden zuletzt genannten Teams nach nur einem Jahr neben Luton Town wieder in die Zweitklassigkeit ab. Ihre Plätze nahmen im folgenden Jahr die Blackburn Rovers, Ipswich Town und der FC Middlesbrough ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Leeds United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1991/92 für Leeds United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Martin Jarred, Malcolm Macdonald: Leeds United. A Complete Record. Includes Leeds City 1904–1919. Breedon, Derby 1996, ISBN 1-85983-061-7.

Weblinks 
 England 1991-92 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1991/92
Fußballsaison 1991/92